LMH puede referirse a:

 Liga Mexicana Elite de Hockey, liga semiprofesional de hockey sobre hielo en México.
 Lady Margaret Hall, college de la Universidad de Oxford.
 Le Mans Hypercar, homologación de vehículos de automovilismo de resistencia.